Krzyżanka – najwyższe wzgórze Góry Chełmskiej
 Krzyżanka – struga, dopływ Jeziora Kierskiego
 Krzyżanka – część wsi Stolec w woj. łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew

Zobacz też 
 Krzyżówka